San Fermo ist Teil des Namens folgender Orte:

 Berzo San Fermo, Gemeinde in der Provinz Bergamo in der italienischen Region Lombardei 
 San Fermo della Battaglia, Gemeinde in der italienischen Provinz Como in der Region Lombardei
 San Fermo Maggiore, eine römisch-katholische Pfarrkirche in der oberitalienischen Stadt Verona in Venetien

Siehe auch:
 Schlacht von San Fermo (Schlacht von Varese und San Fermo; heute: San Fermo della Battaglia) wurde am 26. und 27. Mai 1859 zwischen Freiwilligenverbänden Giuseppe Garibaldis und österreichischen Verbänden im Rahmen des Sardinischen Krieges (auch Zweiter Italienischer Unabhängigkeitskrieg) bei Varese und Como ausgetragen